Stevens Lake ist der Name folgender Seen:

in Kanada:
 Stevens Lake (Division No. 4, Manitoba)
 Stevens Lake (Division No. 23, Manitoba)
 Stevens Lake (Neufundland und Labrador)
 Stevens Lake (New Brunswick)
 Stevens Lake (Colchester County, Nova Scotia)
 Stevens Lake (Guysborough County, Nova Scotia)
 Stevens Lake (Hastings County, Ontario)
 Stevens Lake (Kenora District, Ontario)
 Stevens Lake (Renfrew County, Ontario)
 Stevens Lake (Thunder Bay District, Ontario)
 Stevens Lake (Yukon)

in den Vereinigten Staaten:
 Stevens Lake (Alaska)
 Stevens Lake (Florida)
 Stevens Lake (Carroll County, Georgia)
 Stevens Lake (Coweta County, Georgia)
 Stevens Lake (Muscogee County, Georgia)
 Stevens Lake (Tift County, Georgia)
 Stevens Lake (Illinois)
 Stevens Lake (Indiana)
 Stevens Lake (Kalifornien)
 Stevens Lake (Kentucky)
 Stevens Lake (Benzie County, Michigan)
 Stevens Lake (Chippewa County, Michigan)
 Stevens Lake (Delta County, Michigan)
 Stevens Lake (Lake County, Michigan)
 Stevens Lake (Cass County, Minnesota)
 Stevens Lake (Cook County, Minnesota)
 Stevens Lake (Crow Wing County, Minnesota)
 Stevens Lake (Douglas County, Minnesota)
 Stevens Lake (Cohasset, Itasca County, Minnesota)
 Stevens Lake (Deer River, Itasca County, Minnesota)
 Stevens Lake (Kandiyohi County, Minnesota)
 Stevens Lake (Meeker County, Minnesota)
 Stevens Lake (Norman Township, Pine County, Minnesota)
 Stevens Lake (Ogema Township, Pine County, Minnesota)
 Stevens Lake (Missouri)
 Stevens Lake (Colfax County, New Mexico)
 Stevens Lake (Otero County, New Mexico)
 Stevens Lake (Texas)
 Stevens Lake (Virginia)
 Stevens Lake (Mason County, Washington)
 Stevens Lake (Okanogan County, Washington)
 Stevens Lake (Whitman County, Washington)
 Stevens Lake (Forest County, Wisconsin)
 Stevens Lake (Jackson County, Wisconsin)

Siehe auch:
 Lake Stevens